Paweł Muchowski − polski wojskowy, generał epoki powstania listopadowego
 Piotr Muchowski − polski orientalista